Selinum spinosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio José Cavanilles. Selinum spinosum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
spinosum